873 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 873 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 643942.
 873 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 298180.